Visočica – wzgórze w Bośni (zobacz też: piramidy w Bośni) 
 Wisoczica – rzeka w Serbii i Bułgarii (Visočica to serbska wersja nazwy)